Ulrychów – część miasta Kluczbork
 Ulrychów – część miasta Warszawa